Etiópia városai népesség alapján.

Fordítás 
 

 
Települések listái országok szerint